

Dispositivi Apple 
iPad – linea di tablet prodotta da Apple:

iPad 
 iPad (2010) – prima generazione di iPad
 iPad 2 (2011) – seconda generazione
 iPad 3 (2012) – terza generazione
 iPad 4 (2012) – quarta generazione
 iPad 5 (2017) – quinta generazione
 iPad 6 (2018) – sesta generazione
 iPad 7 (2019) – settima generazione
 iPad (2020) – ottava generazione

iPad mini 
 iPad mini1ª gen (2012) – sottoserie di iPad di tipo mini-tablet.
 iPad mini2ª gen (2013) – seconda generazione di iPad mini.
 iPad mini3ª gen (2014) – terza generazione.
 iPad mini4ª gen (2015) – quarta generazione.
 iPad mini5ª gen (2019) – quinta generazione.

iPad Air 
 iPad Air (2013) – prima generazione.
 iPad Air 2 (2014) – seconda generazione, successore di iPad Air.
 iPad Air 3 (2019) – terza generazione.

iPad Pro 
 iPad Pro1ª gen (2015-2016) – 12.9" (2015) e 9,7" (2016).
 iPad Pro2ª gen (2017) – 12.9" e 10.5".
 iPad Pro3ª gen (2018) – 12.9" e 11" (1ª gen).
 iPad Pro4ª gen (2020) – 12.9" e 11" (2ª gen).

Altro 
 Fujitsu iPAD – dispositivo portatile con funzioni POS prodotto da Fujitsu nel 2002.